Klepacz ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Klepacz (1926–2017), deutscher Fußballspieler
 Witold Klepacz (* 1953), polnischer Politiker